Алмало:

 Алмало — село в Кумторкалинском районе Дагестана.
 Алмало — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Дагестане.
 Алмало — второе название озера Алмалинского в Дагестане.